То́мас Люк ():  (1943—2019) — немецкий эстрадный певец.
  (род. 1981) — немецкий спортсмен, чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ (2006).